Neomegamphopidae är en familj av kräftdjur. Neomegamphopidae ingår i ordningen märlkräftor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Neomegamphopidae 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Märlkräftor
Neomegamphopidae